Выборы в Сенат США в Аризоне состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США.

Действующий сенатор-демократ Марк Келли был избран на  с 51,2% голосов и баллотировался на переизбрание, но уже на полный срок. Республиканец Джон Маккейн переизбрался в 2016 году, однако умер 25 августа 2018 года; на его место был назначен бывший сенатор США Джон Кайл. Кайл подал в отставку в конце года и был заменён Мартой Максалли, которая проиграла Келли на дополнительных выборах в 2020 году. Из-за небольшого отрыва, с которым Джо Байден одержал победу в Аризоне, штат относили к колеблющимся.

Внутрипартийные выборы в Аризоне состоялись 2 августа. По результатам всеобщих выборов Келли был переизбран на первый полный срок.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Марк Келли — действующий сенатор США от штата Аризона (с 2020 года)

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
  — президент  и главный операционный директор Thiel Capital

Участники праймериз 
  —  (с 2015 года)
 Джим Ламон — бизнесмен
 Майкл Макгуайр — генерал-майор в отставке, бывший генерал-адъютант 
  — член

Кандидаты, не подавшие документы 
 Крейг Бриттен
 Роберт Павеза — инженер-программист

Отказавшиеся от выдвижения 
  — глава администрации губернатора Дага Дьюси (2015—2018), спикер  (2008—2011)
 Энди Биггс — член Палаты представителей от 5–го округа Аризоны (с 2017 года)
 Пол Госар — член Палаты представителей от 4–го округа Аризоны (с 2013 года) (переизбирается)
 Даг Дьюси — губернатор Аризоны (с 2015 года)
  —  (с 2019 года) (переизбирается)
  — бывшая ведущая новостей на  (кандидат в губернаторы)
 Дэниел Маккарти — исполнительный директор компании по уходу за кожей, кандидат в Сенат США (2020) (кандидат в губернаторы)
 Джек Маккейн — ветеран, сын Джона Маккейна
  — председатель  (с 2019 года),  (2012—2015), кандидат в Сенат США (2016, 2018)

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Результаты

Праймериз Либертарианской партии

Кандидаты

Номинант 
 Марк Виктор — адвокат, кандидат в Сенат США (2012)  (снялся; поддержал Мастерса)

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Марк Келли vs. Марк Брнович

Марк Келли vs. Джим Ламон

Марк Келли vs. Майкл Макгуайр

Mарк Келли vs. Энди Биггс

Марк Келли vs. Даг Дьюси

Марк Келли vs. Келли Уорд

Марк Келли vs. Кари Лэйк

Марк Келли vs. Джек Маккейн

Марк Келли vs. Кимберли Йи

Марк Келли vs. представитель Республиканской партии

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Марка Брновича
 Сайт кампании Марка Келли
 Сайт кампании Джима Ламона
 Сайт кампании Майкла Макгуайра
 Сайт кампании Блейка Мастерса
 Сайт кампании Джастина Олсона
 Сайт кампании Роберта Павезы

Выборы в Сенат США в Аризоне
2022 год в Аризоне